

Musica 
 Fine – album degli AMM
 Fine – brano musicale di Kim Tae-yeon del 2017
 Fine – singolo di Mike Shinoda del 2019
 F.I.N.E. – brano musicale degli Aerosmith

Persone 
 Anne Fine – scrittrice inglese famosa per la narrativa per ragazzi
 Jeanna Fine – attrice pornografica e ballerina statunitense
 Reuben Fine – scacchista e psicologo statunitense
 Tony Fine – componente del progetto musicale Soulville

Altro 
 Fine – fiume della Toscana
 Fine – città degli Stati Uniti d'America nello stato di New York
 Fine – tasto della tastiera
 Fine – concetto filosofico che individua lo scopo sotteso allo svolgersi delle azioni umane e dei fenomeni naturali (v. teleologia ed eterogenesi dei fini)
 fine o epilogo – conclusione della storia nelle opere narrative
 Fine – romanzo di esordio dell'attrice Fernanda Torres

Pagine correlate 
Finale
La fine

Altri progetti